Effnerstraße steht für:

 Effnerstraße (München), Straße in München
 Effnerstraße (Oberschleißheim), Straße in Oberschleißheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Oberschleißheim